Глигорешти има више значења:

 Глигорешти (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Глигорешти (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији